Лотар Кольдиц (; род. 30 сентября 1929, Альбернау, Саксония) — немецкий , издатель учебников по химии, профессор Берлинского университета.

Биография 
Родился в рабочей семье. После окончания школы с 1948-го по 1952 год изучал химию в Берлинском университете имени Гумбольдта. Там же защитил диссертацию. После хабилитации в 1957 году преподавал в высших технических школах Лойны-Мерзебурга и Йены. С 1962 года профессор Берлинского университета. С 1972-го действительный член Академии наук ГДР. С 1980 года директор Центрального института неорганической химии Академии наук ГДР.

Иностранный член АН СССР с 1988-го, иностранный член РАН с 1991-го года.

В области химии занимался неорганическими галогенидами и соединениями фосфора, координационной химией, прикладными радиохимическими методами.

В 1972 году получил Национальную премию ГДР. В 1976-м награждён медалью Винклера Химического общества ГДР, а в 1984-м — орденом Заслуг перед Отечеством в золоте.

С 1981 года возглавлял Национальный фронт ГДР. С 1982 года был членом Государственного совета ГДР. С 1983-го по 1990 год — член президиума центрального правления Общества германо-советской дружбы. С 1986 по 1990 год являлся членом президентского совета Культурного союза ГДР. В тот же период был депутатом Народной палаты ГДР.

Член Лейбницкого научного общества. Проживает в Фюрстенберге.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Выпускники Берлинского университета
Иностранные члены АН СССР
Иностранные члены РАН
Члены Государственного совета ГДР
Преподаватели Берлинского университета
Преподаватели Йенского университета
Награждённые медалью Клеменса Винклера (ГДР)